Farmer puede hacer referencia a:

 Farmer (Dakota del Sur), población de los Estados Unidos en el estado de Dakota del Sur.
 Farmer City población de los Estados Unidos en el estado de Illinois.
 John Farmer (Inglaterra, c. 1570 - c. 1601), compositor madrigalista inglés.
 Mylène Farmer, (1961, Montreal, Canadá), cantante, compositora, productora y actriz ocasional.
 Philip José Farmer, escritor estadounidense de ciencia ficción y fantasía.
 Art Farmer , músico estadounidense de jazz.
 Mike Farmer , exjugador de baloncesto estadounidense.
 Frances Farmer,  actriz estadounidense de cine, teatro y televisión.
 Dirt Farmer,  álbum de estudio del músico estadounidense Levon Helm.
 Nancy Farmer, escritora de literatura juvenil estadounidense.
 Fannie Merritt Farmer, estadounidense experta en gastronomía.
 Farmer Boys, banda alemana de Rock.
 Farmer, Granjero (traducido de la palabra inglesa farmer, también llamado goldfarmer) es un término referido al jugador de un MMORPG.